Данный список содержит 25 игроков, сделавших наибольшее количество передач в матчах плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации за карьеру. Полный список лидеров в данной номинации опубликован на сайте basketball-reference.com.

В баскетболе «передача» — один из важнейших и наиболее технически сложных элементов, самый главный элемент в игре разыгрывающего защитника. Умение же правильно и точно передать мяч — это основа чёткого, целенаправленного взаимодействия баскетболистов в игре. Результативная передача — пас на игрока, впоследствии поразившего кольцо соперника, она учитывается в финальном протоколе матча. В НБА лучшим игроком по передачам считается игрок с самым большим средним показателем по ним за игру. Эта номинация стала вестись с самого первого сезона НБА.

Лишь один баскетболист на данный момент набрал более 2000 передач, 3 игрока преодолели рубеж в 1500 ассистов и 13 человек имеют в своём активе более 1000 передач.

Единственным игроком, преодолевшим отметку в 2000 передач, является Мэджик Джонсон, который добился этого результата в плей-офф 1990 года, после чего завершил карьеру по окончании плей-офф 1996 года, установив пока что непревзойдённый рекорд в 2346 баллов. В плей-офф 1998 года рубеж в 1500 передач преодолел Джон Стоктон, закончивший свои выступления в НБА через пять лет с результатом в 1839 ассистов. В плей-офф 2018 года этот результат повторил Леброн Джеймс, до сих пор продолжающий свою профессиональную карьеру, раздав после окончания плей-офф 2021 года 1919 передач. Остальные баскетболисты намного отстают даже от занимающего третье место Стоктона.

Лидером по среднему показателю за игру в настоящее время также является Мэджик Джонсон, который по окончании карьеры имеет в своём активе результат в 12,3 передачи в среднем за игру. Второе место по этому показателю занимает Джон Стоктон, который по итогам своих выступлений набирал по 10,1 ассиста в среднем за игру. На третьем месте идёт продолжающий свою карьеру Джон Уолл, показатель которого на данный момент составляет 9,8 передачи в среднем за игру.

В данный список входят семь действующих баскетболистов, самым результативным из них является Леброн Джеймс, занимающий пока второе место.

Легенда к списку

Список 

По состоянию на 17 июня 2022 года (на момент окончания плей-офф 2022 года, следующий плей-офф стартует в апреле 2023 года)

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 
 

Национальная баскетбольная ассоциация
Списки игроков НБА